Sauvatèrra kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sauveterre-de-Béarn, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Sauveterre-de-Rouergue, departementet Aveyron i regionen Occitanien,